Orontes puede referirse a:

El río Orontes (Siria).
Un miembro de la familia real persa, ejecutado por Ciro el Joven.
Orontes I, sátrapa de Armenia durante el reinado de Artajerjes II.
Orontes II, sátrapa de Armenia durante el reinado de Darío III.
Orontes III, último sátrapa/rey de Armenia, derrotado por Antíoco III en 190 a. C.

o bien,

Orontes (leyenda), personaje de una leyenda costarricense.